Михаил Себряков:
 Себряков, Михаил Васильевич (1798—1882) — русский поэт, учёный, художник.
 Себряков, Михаил Сидорович (1735—1815) — помещик, бригадир Донского казачьего войска.